Альдебаран:
 Альдебаран — ярчайшая звезда в созвездии Тельца.
 «Альдебаран» — фильм итальянского режиссёра Алессандро Блазетти (1935).
 «Альдебаран» — одна из крупнейших электронных библиотек Рунета.

См. также 

 Альдебараний — предложенное в 1907 году химиком Ауэр фон Вельсбахом название одного из редкоземельных элементов. В дальнейшем оказалось, что элемент не существует и был открыт ошибочно.

Примечания